Tamworth puede referirse a:

 Tamworth, pueblo de Inglaterra; 
 Tamworth (Nuevo Hampshire),  pueblo de Estados Unidos; o
 Tamworth (Nueva Gales del Sur), ciudad de Australia.